George Godolphin Osborne (8. książę Leeds)
 George Godolphin Osborne (10. książę Leeds)
 George Godolphin Osborne (9. książę Leeds)